Антушово — название населённых пунктов:
 Антушово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Антушово — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Антушово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Антушово — деревня в Любимском районе Ярославской области.